Корнуделья-де-Монсан () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Приорат. Занимает площадь 63,11 км². Население — 1028 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página oficial del Ayuntamiento
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d’Estadística de Catalunya
 Información general

Муниципалитеты Таррагоны